Гила́ни (Гиляни) (), Джила́ни (Джейлани, Джили) (), Кайлани (Гайлани) () — нисба, часть арабского имени, указывающая на принадлежность к региону Гилян в Иране. В настоящее время — фамилия. Также гиляни это самоназвание ираноязычного народа (гиляков) на севере Ирана.

Нисба
 Кушьяр ибн Лаббан Гилани (971—1029) — газневидский математик и астроном.
 Абдул-Кадир Гилани (1077—1166) — персидский ханбалитский проповедник и богослов, суфийский шейх, считается основателем суфийского ордена Кадирия.
 Захид Гилани (1216—1301) — средневековый персидский поэт и общественный деятель, суфийский дервиш, глава ордена Захидия.
 Абдуррахман аль-Хайдари аль-Гайлани (1841—1927) — иракский государственный деятель.
 Рашид Али аль-Гайлани (1892—1965) — иракский политический деятель.
  (1874—1948) — сирийский государственный и религиозный деятель.

Фамилия
 Джилани, Миан Гулам (1913—2004) — генерал-майор пакистанских вооружённых сил.
 Гейлани, Ахмед (1931—2017) — афганский политик, суфийский шейх.
 Гилани, Юсуф Реза (род. 1952) — пакистанский политический деятель. Премьер-министр Пакистана с 24 марта 2008 года по 19 июня 2012 года.
 Джилани, Хина (род. 1953) — адвокат в Верховном суде Пакистана с 1992 года и правозащитник.
  (1892—1956) — индийский богослов.
  (1911—1941) — индийский игрок в крикет.
  (1928—2014) — иранский аятолла, шариатский судья, член Совета экспертов.
  (1929—2021) — лидер пропакистанских сепаратистов в Джамму и Кашмире.
  (1936—2004) — пакистанский политик.
  (1940—2020) — пакистанский адвокат, политик.
  (род. 1940) — пакистанский политик.
  (род. 1946) — индийский актёр.
  (род. 1954) — афганский политик.
  (род. 1958) — иракский политик.
  (род. 1960) — пакистанский политик.
  (род. 1982) — пакистанская модель и актриса.

См. также 
 Гиляны